Carson River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Carson River (vattendrag i Australien), Western Australia,

USA 

 Carson River (vattendrag i USA), Nevada, Churchill County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar